Харарі:

 Харарі — один з дев'яти регіонів Ефіопії.
 Харарі — відносно великий народ, що проживає на території Ефіопії.
 Френк Харарі (1921—2005) — американський математик, спеціалізувався в теорії графів.
 Ювал Ной Харарі (*1976) — ізраїльський історик

Див. також 
 Харер () — місто на сході Ефіопії, приблизно за 500 км від Аддис-Абеба. Центр регіону Харарі.
 Хараре () — столиця Зімбабве та адміністративний центр однойменної провінції, що включає в себе місто Хараре